Лінц () — прізвище або топонім німецького або австрійського походження.

Топоніми 
 Лінц () — місто в Австрії, столиця федеральної землі Верхня Австрія.
 Лінц () — міжнародний аеропорт поблизу Лінца.
 Лінц () — село у повіті Муреш в Румунії.
 Лінц-ам-Райн — місто в Німеччині, розташоване в землі Рейнланд-Пфальц.
 Лінц-Ланд () — округ Австрійської федеральної землі Верхня Австрія.

Прізвище 

 Александр Девід Лінц (;  1989) — американський актор.
 Амелі Лінц (, уроджена Амелі Шпаєр, ; 1824—1904) — німецька письменниця.
 Роланд Лінц (;  1981) — австрійський футболіст, нападник.
 Хуан Лінц (; 1926—2013) — американський політолог.

Інше 
 Generali Ladies Linz — жіночий професійний тенісний турнір, який проводиться у Лінці.
 LASK Linz — австрійський футбольний клуб з міста Лінц.
 Лінц-Симфонія () — симфонія № 36, До мажор, KV 425 Вольфганга Амадея Моцарта, написана в кінці 1783 року у місті Лінц.
 Університет Лінца () — публічний університет Австрії.

Німецькі прізвища